Каразін:

 Каразін Василь Назарович — український вчений, винахідник, засновник Харківського університету
 Каразін Іван Назарович — засновник Краснокутського дендропарку, брат Василя Назаровича Каразіна
 Каразін Іван Іванович — громадський діяч, акліматизатор, син засновника Краснокутського дендропарку Івана Назаровича Каразіна і продовжувач його справи, племінник засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна
  — російський художник українського походження